Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой 1994 года в группе C2 — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 7 по 20 ноября 1993 года. Турнир проводился в форме стыковых матчей, победители которых получили право выступить в группе С2 чемпионата мира 1994 года.

Участвующие команды 

В турнире принимали участие 4 национальные команды — все из Европы. Все сборные пришли с прошлогоднего квалификационного турнира.

Турнир

Результаты 

Эстония выиграла серию 2:0

Хорватия выиграла серию 2:0

Ссылки 

 

3К